Chaffey ist der Familienname folgender Personen:

 Don Chaffey (1917–1990), britischer Regisseur
 Karl Chaffey, kanadisch-amerikanischer Schauspieler
 Pat Chaffey (* 1967), US-amerikanischer Sportler (American Football)

Siehe auch:

 Chaffeyy College, College in Rancho Cucamonga, San Bernardino County, Kalifornien